ЛФК Младост Лучани је српски фудбалски клуб из Лучана. Клуб се такмичи у Западно-моравској зони.

Спорт у Лучанима
Фудбалски клубови из Србије
Клице фудбалски клубови
Клице спорт
Чланци којима недостају извори од август 2019